Un abismo es una profundidad sin fondo y, por extensión, cualquier lugar profundo. La palabra suele usarse para aludir a un pozo, ya sea el fondo más profundo del océano o el infierno. Procede del griego αβυσσος, ‘sin fondo’, forma que puede provenir del sumerio Abzu (en acadio Apsu), ‘aguas profundas’.

Según la obra Greek and English Lexicon to the New Testament (Londres, 1845, pág. 2), el término griego αβυσσος (á·bys·sos) significa “muy o sumamente profundo”. Para el Greek-English Lexicon (de Liddell y Scott, Oxford, 1968, pág. 4), el significado es “insondable, ilimitado”. La Septuaginta griega lo utiliza por lo general para traducir la palabra hebrea tehóhm (profundidad acuosa), como en Génesis 1:2; 7:11.

De la idea general de profundidad, el término adquirió el significado de ‘lugar de los muertos’, si bien aparentemente nunca llegó a ser lo mismo que el She'ol. Según la Biblia cristiana, es un lugar de inactividad para los |espíritus malvados]] y donde sería arrojado Satanás al principio de los mil años. Luego de los mil años, Satanás sería tirado al "lago de fuego" por lo que el abismo no podrían ser lo mismo que dicho "lago". Se dice en Apocalipsis 20:1 que un ángel poderoso tiene las llaves del abismo.  Tampoco debe confundirse con el Tártaro porque la descripción que da 2 Pedro 2:4 de dicho "lugar" lo enmarca en los tiempos del diluvio en los días de Noé.

Bajo el altar del templo de Jerusalén se creía que había un pasaje que llevaba al abismo del mundo, donde descansaba una piedra fundacional de la tierra. En la cosmografía rabínica el abismo es una región de Gehena situada bajo el lecho del océano y dividida en tres o siete partes superpuestas una sobre otra. En la Cábala el abismo, como abertura hacia el inframundo, es la morada de espíritus malvados y se corresponde con la abertura del abismo hacia el mundo superior. En general el abismo se considera vagamente como un lugar de extensión indefinida, morada de misterio y dolor.

Enlaces externos 

 «Abyss» en JewishEncyclopedia.com (inglés)

Cosmología religiosa
Lugares mitológicos
Apocalipsis
Lugares de ultratumba
Septuaginta